Preska je ime več naselij v Sloveniji:

 Preska, Medvode
 Preska, Sevnica 
 Preska, Sodražica 
 Preska nad Kostrevnico 
 Preska pri Dobrniču

Glej tudi 
 Presika 
 Podpreska

naselja v Sloveniji